Als Sauro-Klasse werden mehrere Schiffsklassen bezeichnet:

 Sauro-Klasse (1926), eine Klasse von vier Zerstörern der italienischen Regia Marina
 Sauro-Klasse (1976), eine Klasse von acht U-Booten der italienischen Marina Militare